Spiegelbild steht für
 Spiegelbild (Isaac Asimov), Kurzgeschichte
 Spiegelbild (Lied), Lied von Fler
 Spiegelbild (EP), Extended Play von Unheilig
 Spiegelbild (Album), Musikalbum von Cassandra Steen

Siehe auch:

 Spiegel
 Spiegelbild im goldenen Auge
 Spiegelbildung
 Spiegelverkehrtes Bild